Junta do Porto pode referir-se a um dos seguintes órgãos revolucionários:
Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, o órgão de governação formado na sequência da revolução liberal de 1820;
Junta Governativa do Porto, o órgão político anti-cabralista formado em 1846 na fase inicial da Patuleia.

Desambiguação
Juntas governativas